Jimmy Rimmer – ex calciatore inglese
 John Rimmer – siepista e mezzofondista britannico
 Michael Rimmer – mezzofondista britannico
 Shane Rimmer – attore e doppiatore canadese
 Warwick Rimmer – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese